Медаль «За доблесть» (Минюст России) — ведомственная медаль Министерства юстиции Российской Федерации.
 Медаль «За доблесть» (ФСЖВ) — ведомственная медаль Федеральной службы железнодорожных войск Российской Федерации.